Ноэль Оливер Штудер (; ) — швейцарский шахматист, гроссмейстер (2017).

Чемпион Швейцарии (2016, 2019).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Швейцарии